Enrique VI de Francia es el nombre que han usado dos aspirantes al trono de Francia:

Jaime de Borbón y Battenberg, asumió este nombre cuando se convirtió en pretendiente legitimista al trono de Francia;
Enrique, conde de París, asumió el nombre cuando se convirtió en pretendiente orleanista al trono de Francia.